Грин, Морис:
 Грин, Морис (род. 1974) — американский легкоатлет, спринтер.
 Грин, Морис (1696—1755) — английский композитор и органист.